Ana Salvagni é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Avarandado
Ana Salvagni

Cantores do estado de São Paulo